Il singolare del torneo di tennis Richmond WCT 1976, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Arthur Ashe che ha battuto in finale Brian Gottfried 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Arthur Ashe (Campione)
 Tom Okker (semifinali)

 Raúl Ramírez (semifinali)
 Roscoe Tanner (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Richmond WCT 1976